Die British Open 2002 waren ein Snooker-Turnier der Saison 2002/03, das vom 9. bis 17. November 2002 im International Centre von Telford ausgetragen wurde. Nach Plymouth und Newcastle war es der dritte Austragungsort in drei Jahren.

Titelverteidiger John Higgins verlor im Viertelfinale gegen Ian McCulloch. Der Engländer erreichte anschließend zum ersten Mal in seiner Karriere das Finale. Gegen Paul Hunter zog er aber mit 4:9 den Kürzeren. Für Hunter war es nach den Welsh Open der zweite Sieg im Kalenderjahr und der dritte Sieg insgesamt.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Nachdem das Turnier dieses Jahr wieder ohne Namenssponsor war, fiel das Preisgeld vom Vorjahresrekord wieder um etwa 220.000 £ auf das vorherige Niveau. 40.000 £ weniger bekam der Sieger, der Final- und die Halbfinalverlierer mussten beinahe ein Halbierung der Prämie hinnehmen. Bei den weiteren Platzierungen gab es zwar auch ein deutliches, aber kein so drastisches Minus. Die unterste Stufe fiel um 550 £ auf 1.000 £. Die Punkte für die Weltrangliste blieben aber gleich.

Für das Maximum Break gab es zu der Prämie für das höchste Break zusätzlich 20.000 £, also insgesamt 25.000 £.

Finalrunde 
Die Hauptrunde in Brighton wurde wie im Vorjahr mit 48 Spielern gespielt, wobei die Top 16 der Weltrangliste für Runde 2 gesetzt waren.

Runde 1 
16 Spieler hatten sich in drei Runden in Prestatyn qualifiziert. Sie traten gegen die Spieler von Platz 17 bis 32 der Weltrangliste an.

Top 32 bis Finale 
Die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt und spielten gegen die 16 Sieger aus Runde 1.

Finale 
Ian McCulloch war zuvor noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen. In seinem ersten Finale traf er auf den zweifachen Welsh-Open-Sieger Paul Hunter, der 2000 schon einmal bis ins Halbfinale der British Open gekommen war. Hunter zeigte dann auch die größere Routine und hatte in den ersten drei umkämpften Frames jeweils das bessere Ende für sich. Die nächsten vier Frames teilten sich beide Spieler dann jeweils mit hohen, spielentscheidenden Breaks, bevor Hunter mit dem letzten Frame der ersten Session die 6:2-Führung herausspielte. Am Abend baute Paul Hunter seinen Vorsprung immer wieder aus. Zweimal konnte McCulloch unmittelbar kontern, mit dem Framegewinn zum 9:4 hatte Hunter aber seinen dritten Profititel gesichert.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 2. bis 20. September 2002 statt und wurden in vier Runden ausgetragen. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 128 der Weltrangliste gegeneinander. Ab Runde 2 spielten dann jeweils 32 Spieler gegeneinander, wobei die Plätze 49 bis 64 für Runde 3 und Nummer 33 bis 48 für Runde 4 gesetzt waren.

Runde 1

|

|}
|}

Century-Breaks 
15 Spieler erzielten im Hauptturnier 26 Breaks von mindestens 100 Punkten. 20 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 18 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2002
Snookerveranstaltung 2002
Billardturnier in Telford